Termenul „The Saint” se poate referi la:

Sfântul, un serial britanic din anii 1970
"The Saint", un film american, produs în 1997